Jazīrat Şanāfīr är en ö i Saudiarabien som tidigare tillhört Egypten.  Arean är  kvadratkilometer.

Terrängen på Jazīrat Şanāfīr är platt. Öns högsta punkt är  meter över havet. Den sträcker sig 6,3 kilometer i nord-sydlig riktning, och 8,6 kilometer i öst-västlig riktning.

Kommentarer

Källor 

Saudiarabien